Григорий Соколовский:
 Соколовский, Григорий Михайлович (род. 1972) — российский футболист.
 Соколовский, Григорий Семёнович (род. 1971) — российский учёный-физик, профессор РАН.